Алекса́ндр Абаку́мов:
 Абакумов, Александр Викторович (1929—2020) — Герой Социалистического Труда, моряк.
 Абакумов, Александр Иванович (род. 1948) — заведующий кафедрой математики Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.